Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w Squaw Valley został rozegrany 22 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Squaw Valley. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Jean Vuarnet, srebro wywalczył Hans-Peter Lanig ze Wspólnej Reprezentacji Niemiec, a brąz zdobył kolejny reprezentant Francji – Guy Périllat.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960